Cramp ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Henry Cramp (1828–1913), US-amerikanischer Schiffsbauer
 Rosemary Cramp (* 1929), britische Archäologin
 Stanley Cramp (1913–1987), britischer Ornithologe und Verwaltungsbeamter